1951 Голяма награда на Италия е 2-рото за Голямата награда на Италия и седми кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 16 септември 1951 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия